Asselin ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Asselin (* 1973), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Jonathan Asselin (* 1958), kanadischer Reitsportler
 Marie-Anne Asselin (1888–1971), kanadische Sängerin (Mezzosopran) und Musikpädagogin
 Marie-Claude Asselin (* 1962), kanadische Freestyle-Skierin
 Martial Asselin (1924–2013), kanadischer Politiker
 Maurice Asselin (1882–1947), französischer Maler 
 Olivar Asselin (1874–1937), kanadischer Journalist
 Olivia Asselin (* 2004), kanadische Freestyle-Skierin
 Olivier Asselin, kanadischer Kunsthistoriker und Fotograf 
 Pierre-Aurèle Asselin (1881–1964), kanadischer Tenor
 Pierre-Yves Asselin (* 1950), kanadischer Organist und Musikpädagoge
 Roland Asselin (1917–2003), kanadischer Fechter

Siehe auch:
 Asselijn